Carra puede referirse a:

Personas
 Carlo Carrà, pintor italiano;
 Gloria Carrá, actriz argentina;
 Manuel Carra, pianista español;
 Raffaella Carrà, cantante italiana;
 Vicente Jimeno y Carra, pintor español.

Otros usos
 el nombre común de la planta Mercurialis tomentosa.